St. John’s Lutheran Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. John’s Lutheran Church (Elkhart County, Indiana), ID-Nr. 94001349
 St. John’s Lutheran Church (Monroe County, Indiana), ID-Nr. 82000024
 St. John’s Lutheran Church (Iowa), ID-Nr. 77000532
 St. John’s Lutheran Church (Kalifornien), ID-Nr. 91001520
 St. John’s Lutheran Church (Huron County, Michigan), ID-Nr. 87001964
 St. John’s Lutheran Church (Lenawee County, Michigan), ID-Nr. 84000544
 St. John’s Lutheran Church (Minnesota), ID-Nr. 80002072
 St. John’s Lutheran Church (Columbia County, New York), ID-Nr. 09000480
 St. John’s Lutheran Church (Schoharie County, New York), ID-Nr. 08000864
 St. John’s Lutheran Church (Franklin County, Ohio), ID-Nr. 79002877
 St. John’s Lutheran Church (Muskingum County, Ohio), ID-Nr. 82001484
 St. John’s Lutheran Church (Newberry County, South Carolina), ID-Nr. 78002527
 St. John’s Lutheran Church (Oconee County, South Carolina), ID-Nr. 80003692
 St. John’s Lutheran Church (Tennessee), ID-Nr. 85000700
 St. John’s Lutheran Church (Wisconsin), ID-Nr. 12000521

Siehe auch:
 St. John’s Evangelical Lutheran Church